Ministérios Caminhada Bíblica é uma organização educacional cristã internacional fundada com o nome Walk Thru the Bible nos Estados Unidos da América, o ministério busca contribuir para o desenvolvimento espiritual por meio de um sistema inovador de ensinos bíblicos e através do preparo de capacitação de líderes e instrutores utilizando seminários, textos e vídeos.

Caminhada Bíblica foi fundada em 1976 nos Estados Unidos por Bruce Wilkinson e seu principal propósito é ensinar princípios bíblicos que causem mudança de vida. Utilizando um formato inovador de seminários, começou a se difundir pelo país, e então pelo mundo através de seus materiais impressos, de áudio e vídeo.

Como uma missão paraeclesiástica, Caminhada Bíblica trabalha em cooperação com igrejas locais, que hospedam e divulgam seus seminários em suas congregações, igrejas parceiras e comunidade próxima.

A metodologia não-tradicional de trazer a audiência para participação nas palestras resultou em rápido crescimento e aceitação mundial, com a presença de Caminhada Bíblica em mais de 80 países, não deixando de lado o alvo de treinar um instrutor para o grupo de cada 50.000 habitantes em cada país do mundo. Mais recentemente, este alvo foi ampliado com o esforço de treinar e estabelecer instrutores ligados à igrejas locais em 1000 cidades de alta densidade populacional em diversos países.

A organização se prõe a capacitar e manter um instrutor bíblico a cada grupo demográfico de 50.000 habitantes.

Buscando ajudar as igrejas ao redor do mundo, está presentes em mais de 82 países, incluindo o Brasil.

Como Caminhada Biblica se propõe a estimular um estilo de ensino contagiante, também tem certa difusão em instituições de ensino e profissionais com orientação e prevenção contra a AIDS - numa parceria com instituições de saúde.

Seminários 
MCB como um ministério que está focado na área de ensino, continua desenvolvendo diversos materiais conforme a necessidade da igreja ou comunidade.

Seminários Através da Bíblia
 Caminhada através do Antigo Testamento
 Caminhada através do Antigo Testamento para Crianças
 Caminhada através do Novo Testamento

Seminários para Liderança
 Resolvendo o Quebra-Cabeça Humano
 Visão do Líder
 Ensinando com Estilo
 7 Leis do Aprendizado
 7 Leis do Professor
 Igreja Saudável de Alto Impacto

Seminários para a Família
 Pais Efetivos em um Mundo Negativo
 Bíblico Retrato do Casamento
 Entendendo o Amor da Sua Vida
 Mulheres que Fazem Diferença
 Sexo, Amor e Relacionamentos Duradouros
 Casa ou Lar?
 Resposta de Deus para a AIDS

Seminários Despertar Espiritual
 Segredos da Vinha
 Oração de Jabez
 Santidade Pessoal em Tempos de Tentação
 Milagre da Vida Transformada
 Guerra Invisível
 Sete Estágios do Crescimento Espiritual
 Teologia do Cachorro e do Gato

Sites 
O site brasileiro é: Ministérios Caminhada Bíblica

O site internacional é: WalkThru the Bible

África do Sul: WalkThru the Bible África

Honduras: Caminata Bíblica

México: Caminata México

Organizações religiosas
Instituições de ensino